Chiesa della Purificazione di Maria Vergine ad Apricale
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Bannone, frazione di Traversetolo
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Belgirate
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Beneceto, frazione di Parma
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Marano, frazione di Parma
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Massino Visconti
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Neviano de' Rossi, frazione di Fornovo di Taro
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Poncarale
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Ravadese, frazione di Parma
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Rivalta, frazione di Lesignano de' Bagni
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Santa Maria del Piano, frazione di Lesignano de' Bagni
 Chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Vicomero, frazione di Parma
 Chiesa della Purificazione di Maria a Volano

Pagine correlate 
 Chiesa della Purificazione della Beata Vergine Maria